Австрия принимала участие в Летних Олимпийских играх 1984 года в Лос-Анджелесе (США) в девятнадцатый раз за свою историю и завоевала по одной медали каждого достоинства. Сборную страны представляли 102 спортсмена (71 мужчина, 31 женщина).

Медалисты

Результаты соревнований

Академическая гребля 

В следующий раунд из каждого заезда проходили несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). В финал A выходили 6 сильнейших экипажей, ещё 6 экипажей, выбывших в полуфинале, распределяли места в малом финале B
 Мужчины

Ссылки 
 Сборная Австрии  на сайте sports-reference.com 

1984
Страны на летних Олимпийских играх 1984 года